Shigao Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shigao Zhen (köping i Kina), Hunan, 
 Shigao (köping i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar